Абжанов — фамилия:

 Абжанов, Бекенбай (1907—1964) — Герой Социалистического Труда, старший чабан совхоза «Каракол» Аягузского района Семипалатинской области.
 Абжанов, Джуманияз (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда, бригадир полеводческой бригады колхоза имени Орджоникидзе Хивинского района Хорезмской области.
 Абжанов, Руслан Маратович (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Абжанов, Сергали (1912—1976) — казахский советский певец (баритон).